Кутепово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кутепово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Кутепово — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Кутепово — деревня в Ленинском районе Тульской области.